Il singolare del torneo di tennis Velenje Challenger 1995, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Alex Rădulescu che ha battuto in finale Oleg Ogorodov 7-6, 6-7, 6-3.

Teste di serie 

Assente
 Sándor Noszály (secondo turno)
 Oleg Ogorodov (finale)
 João Cunha e Silva (secondo turno)

 Steve Campbell (primo turno)
 Omar Camporese (primo turno)
 Dirk Dier (quarti di finale)
 Chris Wilkinson (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Velenje Challenger 1995